Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2015-2016 è stato il venticinquesimo organizzato in Puglia.

Aggiornamenti 
L'A.S.D. Libertas Molfetta ha cambiato denominazione in "A.S.D. Molfetta Sportiva 1917".

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2016-2017.
      Retrocessa in Promozione 2016-2017.
 Ammesso ai Play-Off o ai Play-Out.
 Retrocessione diretta.
 Promozione diretta. 

Note:
 Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone risultati

Spareggi

Play-off

Finale

Play-out

Verdetti finali 
Sudest Locorotondo e Leverano rinunciano a iscriversi al prossimo campionato di Eccellenza per iscriversi in Prima Categoria. Atletico Mola cede il titolo sportivo al Noicattaro.

Coppa Italia Dilettanti Puglia

Note

Voci correlate
 Eccellenza 2015-2016

Puglia